Latinensi – abitanti di Latina Scalo
Latinensi – abitanti di Latina